Генри Артур Джонс (; 1851—1929) — английский .

Биография 

Генри Артур Джонс родился 20 сентября 1851 года в Эйлсбери-Вейл в семье мелкого фермера. Уже с тринадцати лет он вынужден был пробиваться в жизни сам; некоторое время работал коммивояжёром.

Лишь в 1879 году ему удалось поставить пьесу: «А clerical error» на одной из больших сцен столицы. Скоро появились его: «His wife» и «A bed of roses», затем мелодрамы «The silver king» и «Hoodman Blind». 

Затем Джонс задумал поставить на сцене ряд драм, в которых изображалась бы современная английская жизнь во всех ее проявлениях. Первая из этих пьес, «Saints and Sinners», смело вступила в борьбу с ханжеством. В следующей, «Middleman», Джонс обращается к борьбе капитала с трудом и особенно бичует эксплуатацию изобретателей предпринимателями. «Judah» затрагивает спиритизм; в «The dancing girl» противопоставляются пуританские взгляды на жизнь циничным историям из жизни высшего круга. Его следующая драма «The crusaders» выводит на сцену разных филантропов-утопистов. В предисловии к изданию «Saints and Sinners: modern English middle-class life» (1891 год) Джонс горячо защищает необходимость ясного освещения религиозных вопросов и возмущается «игрой в прятки» с нравственностью.

Генри Артур Джонс умер 7 января 1929 года в городе Хампстеде.

Примечания

Литература 
 Jones, Henry Arthur // Encyclopædia Britannica, 1911.
 «Puzzling Fiction of a Scattered Mind» by Angus Miquel Jenkins
 "Henry Arthur Jones, Dramatist: Self-Revealed, " an interview by Archibald Henderson, from the Autumn 1925 issue of the Virginia Quarterly Review
 «A World Divided: The Plays of Henry Arthur Jones» by Regina Domeraski, unpublished dissertation, City University of New York 1980 (includes list of surviving plays, prose works, and letters).

Ссылки 
 Henry Arthur Jones // Nordisk familjebok, 1904–1926 .

Английские писатели